Die Football League First Division 1994/95 war die dritte Saison der Football League First Division als nur noch zweithöchste englische Fußballliga und 92. Zweitligaspielzeit insgesamt. Sie begann am 13. August 1994 und endete am 7. Mai 1995.

Zweitligameister wurde der FC Middlesbrough und daneben stiegen auch die Bolton Wanderers nach Erfolgen im Play-off gegen die Wolverhampton Wanderers und im Finale den FC Reading in die Premier League auf. Im Rahmen der Verkleinerung der Premier League 1995 von 22 auf 20 Mannschaften nahm die First Division in der folgenden Saison 1994/95 mit Crystal Palace, Norwich City, Leicester City und Ipswich Town gleich vier Absteiger auf. Den dadurch entstehenden Überhang glich man wiederum dadurch aus, dass ebenso vier Mannschaften aus der First Division abstiegen mussten, zu denen Swindon Town, der FC Burnley, Bristol City und Notts County zählten. Dafür ließ man mit Second-Division-Gewinner Birmingham City und Play-off-Sieger Huddersfield Town auch nur zwei Mannschaften aus der dritten Liga aufsteigen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geschossene Tore – 3. Gegentore

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Play-off-Spiele

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1994-95 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1994/95
Fußballsaison 1994/95